Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit (West-)Duitsland.

Mannen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
Aantal seizoenen

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
 12x 1. FFC Frankfurt
 10x VfL Wolfsburg
 8x 1. FFC Turbine Potsdam
 7x Bayern München
 2x FCR 2001 Duisburg
 1x TSG 1899 Hoffenheim

Voetbal in Duitsland
Deelnemers UEFA-toernooien